Шанже може да се односи на:

 Шанже (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Шанже (Мајен), насељено место у Француској, у департману Мајен
 Шанже (Сарт), насељено место у Француској, у департману Сарт